Сан Сиро има више значења:

 Сан Сиро (Комо)
 Сан Сиро (Падова)
 Сан Сиро (Парма)
 Стадион Ђузепе Меаца